Согуля́кин — хутор в Степновском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в состав муниципального образования «Сельское поселение Иргаклинский сельсовет».

Варианты названия 
 Согулякий

География 
Расстояние до краевого центра: 237 км.

Расстояние до районного центра: 15 км.

История 
По данным переписи 1926 года в хуторе насчитывалось 30 дворов, в которых проживало 127 человек (65 мужчин и 62 женщины), из них все — русские. По состоянию на 1 октября 1929 года Согулякин входил в состав Иргаклинского сельсовета (с центром в селе Иргаклы), подчинённого Ачикулакскому району Дагестанской АССР. 1 февраля 1963 года Ачикулакский район был упразднён, его территория отошла к Нефтекумскому району Ставропольского края.

На 1 марта 1966 года хутор числился в составе Иргаклинского сельсовета Нефтекумского района. Решением крайисполкома от 5 апреля 1972 года в состав Степновского района Ставропольского края были включены: «Андреевский, Варениковский, Соломенский, Степновский сельские Советы со всеми населёнными пунктами, выделенные из состава Советского района Богдановского сельского Совета из Курского района, Иргаклинского сельского Совета из Нефтекумского района».

На 1 января 1983 года хутор Согулякин входил в состав Иргаклинского сельсовета Степновского района Ставропольского края.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (76 %).

Кладбище 
В границах хутора расположено общественное закрытое кладбище.

Примечания

Ссылки 
 
 хутор Согулякин на проекте wikimapia.org

Населённые пункты Степновского района